Mazarin kan syfta på:

Bakverk
 Mazarin (bakverk)

Person
 Jules Mazarin (1602–1661), fransk statsman och kardinal

Musik

Med Per Gessle, 2003
 Mazarin (musikalbum) 
 Mazarin sommarturné 2003
 En mazarin, älskling?, videosamling från sommarturnén

Annat
 Mazarine Street, svenskt rockband 1993–2001 (?)

Böcker, litteratur och kultur
 Mazarinbibeln, annat namn för Gutenbergs bibel, 1450-talet
 Mazarinstenen, Sherlock Holmes-novell av Arthur Conon Doyle, 1921
 Bibliothèque Mazarine, offentligt bibliotek i Paris
 Loranga, Masarin och Dartanjang, barnbok av Barbro Lindgren, 1969

Geografi

Frankrike
 Chilly-Mazarin, kommun i Essonne, Île-de-France
 Pointe Mazarin, udde i Guadeloupe, Västindien

Kanada
 Lac Mazarin, insjö i Québec
 Rivière Mazarin, vattendrag i Québec